Нидау () — — бывший округ в Швейцарии, с 2010 года был разделён между вновь образованными округами Зеланд и Биль/Бьен. Центр округа — город Нидау.

Округ входит в кантон Берн.

Коммуны округа 
<div style="padding:1em 20px 1em 20px; color:#000000;text-align:left;">